Celtic Voyager — исследовательское судно, эксплуатируемое Морским Институтом в Голуэе, Ирландия. На судне имеются влажные, сухие и химические лаборатории. Судно предназначено для сбора промысловых, геофизических, океанографических и экологических данных, а также используется для обеспечения практической подготовки будущих морских ученых.

Примечания 

Суда Ирландии
Научно-исследовательские суда